Беркшир — историческое и церемониальное графство на юге Англии, в долине реки Темзы.
 Беркшир — административно-территориальный округ в штате Массачусетс, США.
 Западный Беркшир — унитарная единица со статусом района в Англии, в церемониальном графстве Беркшир. 
 Беркширы — горный хребет в Аппалачах, находится в северо-западном Коннектикуте и западном Массачусетсе к востоку от хребта Таконик.